Князь Владимир Леонидович Вяземский (с 1938 года — граф Левашов) (8 апреля 1889, (Санкт-Петербург) — 19 мая 1960, Париж) — журналист, историк, общественный деятель, выдающийся масон.

Биография 
Православный. Из русского княжеского рода, восходящего к смоленской ветви Рюриковичей.

Среднее образование получил в 8 Санкт-Петербургской классической гимназии. Окончил 3 (Гагаринскую) гимназию. В 1910 окончил с дипломом 1 степени императорский Археологический институт, в 1911 году — историко-филологический факультет Санкт-Петербургского ун-та с таким же дипломом. Отказался остаться на кафедре русской истории. По окончании образования по традиции поступил на военную службу на правах вольноопределяющегося в л.-гв. Гусарский полк. В 1912 году домовладелец в Санкт-Петербурге, произведён в офицеры из вольноопределяющихся. В 1912 году по экзамену произведён в корнеты, имел этот чин по 1914 год. Участник Первой мировой войны в составе указанного полка. Участник многих боёв, был контужен, затем вновь возвратился в строй. Имел боевые награды вплоть до ордена св. Владимира 4-й ст. включительно. Старший офицер 6 эскадрона. С 1916 года — поручик. В 1917 году — штабс-ротмистр. Дослужился до чина ротмистра л.-гв. Гусарского полка. После развала фронта и убийства солдатами брата оставил в сентябре 1917 года службу. Владелец имения Лотарево в Усманском уезде Тамбовской губернии. В 1918 году занимался коннозаводством, в том числе в Рязанской и Тамбовской губерниях. Из-за большевистского террора покинул Москву и через Украину пробрался в Крым к.

Эмиграция 
Весной 1919 года эмигрировал (эвакуирован) на Мальту. С лета 1919 года жил с семьёй в Париже. Первоначально занимался случайным трудом, затем приглашён управляющим конным заводом и скаковой конюшней Л. А. Манташева, где служил по 1924 год. Участвовал в устройстве ипподрома в Анжьене, департамент Приморская Сена. 29 декабря 1925 года избран в правление «Русского очага» во Франции. В 1937 году сотрудничал с Союзом галлиполийцев. Актёр-любитель. Музыкант, ученик виолончелиста А. И. Вержбиловича. Историк, в том числе масонства, переводчик. Журналист, сотрудничал в «Последних новостях», «Русской мысли»; вёл отдел скачек. Собрал в Париже уникальную библиотеку о происхождении чистокровных лошадей. В 1939 году мобилизован, затем находился в Лиможе. Лейтенант французской армии. В 1940 году переводчик при французском премьер-министре П. Рейно. Во время оккупации Франции фашистами находился в Бордо. С 31 мая 1958 года — член ревизионной комиссии Общества бывших студентов (Объединения бывших воспитанников) Санкт-Петербургского университета. Имел прозвище Аджика.

Скончался 19 мая 1960 года, в Париже. Похоронен на Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В масонстве 
Посвящен в степень ученика в парижской русской ложе «Астрея» № 500 ВЛФ, по рекомендации Макшеева, Слиозберга и Кандаурова, после опроса, проведенного Соколовым, Мамонтовым и Мордвиновым 14 октября 1922 года. Возвышен в степень подмастерья 10 февраля 1923 года, возведён в степень мастера-масона 24 февраля 1923 года. Второй страж и председатель судебной комиссии в 1925 году. Первый страж в 1926 году. Досточтимый мастер в 1927—1929, 1931, 1946 и в 1957 годах. Оратор в 1937 и в 1951—1952 годах. Первый депутат ложи в 1937—1938 годах, выходил в отставку с этой должности 25 февраля 1937 года. Вновь присоединён к ложе 19 октября 1954 года. Почётный управляющий мастер до кончины.

Член-основатель ложи «Северное сияние» № 523 Великой ложи Франции. Секретарь ложи со дня основания. Архивист в 1926—1927 годах. Привратник и хранитель печати в 1927 году. Знаменосец в 1928—1929 годах. Вышел в отставку из ложи 22 июня 1929 года.

Посвящён в степень Тайного мастера (4 гр.) в ложе совершенствования «Друзья любомудрия» 26 июня 1928 года. Депутат ложи в Федеральном совете в 1934—1935 годах. Член ложи по 1958 год.

Посещал заседания капитула (18 гр.) «Астрея» № 495. Член капитула по 1936 год.

Член ареопага (30 гр.) «Ordo ab Chao» № 639 с 1936 года. Вновь присоединён 9 июля 1945 года. Знаменосец в 1946 году, великий мастер в 1947 году, великий приор в 1953 году. Член ареопага по 1956 год.

Член консистории (32 гр.) «Россия» № 536 в 1931—1936 годах.

Русский совет 33 степени. Член совета со дня основания. Знаменосец в 1937—1938 годах. Страж в 1939 году. Член совета по 1958 год.

Семья 
 Отец: Леонид Дмитриевич (19.8.1848 — 24.11.1909), генерал от кавалерии, член Государственного совета.
 Мать: графиня Левашова Мария Владимировна (5.3.1859 — 24.9.1938) — дочь генерала от артиллерии, после её кончины к Вяземскому перешло имя и титул графов Левашовых.
 Братья и сестра:
 Борис (26.9.1883 — 24.8.1917) — титулярный советник, предводитель Усманского дворянства, член совета МВД России, женат на графине Елизавете Дмитриевне Шереметевой, убит 24 августа 1917 года на станции Грязи бунтовавшими солдатами.
 Дмитрий (12.11.1884 — 2.3.1917) — коллежский секретарь, камер-юнкер, начальник 17-го передового санитарного отряда, женат на графине Александре Павловне Шуваловой, умер от ран 2 марта 1917 года.
 Лидия (28.05.1886 — 1.11.1948), мемуаристка, жена князя Иллариона Сергеевича Васильчикова.
 1-я жена (с 1912) — София Ивановна Воронцова-Дашкова, внучка И. И. Воронцова-Дашкова. Дети:
 Нина (21.9.1913 — 1.8.1991), вышла замуж за Алексея Никитича Татищева (сын московского губернатора Н. А. Татищева), с 27.6.1972 в разводе, начальница отдела публицистики «Юниверсал фильм»;
 Иван (12.12.1915 — 8.1.1964), работал в международных организациях во Франции, был женат на Клер Мориак дочери писателя Ф. Мориака.
 2-я жена (с 7.8.1959) — Каринская Елена Маргерита (р. 15.11.1899), в 1-м браке Фрей.

Предки

См. также 
 Вяземские
 Русское масонство в мире

Литература 
 Серков А. И. История русского масонства XX века. В 3 т. — СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2009. стр 442—446
 Весь Петербург 1912; Адрес-календарь на 1914. Ч.1. Стлб.1370; ПН. 1932. 18 марта. № 4013. С.5;
 Бурышкин; РВК. № 1. С.3-6; Иконников. s 559; НРС. 1948. 19 ноября. № 13356; РМ. 1958.
 1964. 16 января. № 2100; Вестник. № 4; Лотос. С.6 и сл.;
 Часовой (Париж; Брюссель). 1960. № 411; Николаевский. С.197-199; Вяземский; Хасс II;
 Кривошеина Н. А. Четыре трети нашей жизни. Париж, 1984. С.117 и сл.;
 Памятная книга. 2; Грезин; Ферран. Князья; НМ; Хасс VI; Хроника. Т.1-3; Т.6;
 Федорченко (статья об отце); Волков 2002; Воронцовы; Соколов. С.457; Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004;
 Кривошеина Н. А., Кривошеин И. А., Кривошеин Н. И., Кривошеина К. И. Русская рулетка для блаженного Августина: Сборник. СПб., 2004. С.126; РЗФ; РЗФ.

Примечания

Ссылки 
 О князе В. Л. Вяземском 

Масоны ВЛФ
Великий державный генеральный инспектор
Русские эмигранты первой волны во Франции
Владимир